Зубово — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

Расположена в 8 км к юго-востоку от райцентра Кунья.

История 
До 2015 года входила в состав ныне упразднённой Боталовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района